El Torneig d'Acapulco 2014, conegut oficialment com a Abierto Mexicano Telcel 2014, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 del circuit ATP masculí i als International Tournaments del circuit WTA femení. La 21a edició del torneig es va disputar entre el 24 de febrer i l'1 de març 2014 al Fairmont Acapulco Princess d'Acapulco, Mèxic. Aquesta fou la primera edició del torneig que es disputava sobre pista dura, ja que des de la seva inauguració es disputava sobre terra batuda.

El tennista sud-africà Kevin Anderson va disputar ambdues finals però només es va poder imposar en la de dobles.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2014
ATP World Tour 2014
WTA Tour 2014